Сплетница () — серия американских романов для молодёжи, написанных Сесили фон Зигесар и публикуемых издательством Little, Brown && Company, подразделением Hachette Group.

Повествование ведётся от лица таинственной девушки-блогера, именующей себя Сплетницей: она рассказывает обо всём, что происходит в жизни Манхэттэнской элиты, включая и учащихся школы Constance Billard School For Girls — привилегированной частной школы в Верхнем Ист-Сайде, которую посещают Блэр Уолдорф и её лучшая подруга Серена Ван Дер Вудсен. Романы охватывают период от их обучения в старших классах и поступления в колледж.

Первый роман серии Сплетница был выпущен в апреле 2002 года. Одиннадцатый — в мае 2007 года. Последняя книга, роман-приквел, поступила в продажу в октябре 2007 года. Ещё один роман, рассказывающий о Рождественских каникулах героев, был издан в ноябре 2009 года.

По мотивам первого романа был снят успешный одноименный телесериал, выпускаемый каналом theCW. Автор идеи — Джош Шварц. Премьера состоялась 19 сентября 2007 года. Последний 6 сезон сериала вышел в 2012 году.

В мае 2008 года начала издаваться мини-серия романов-спин-оффов под названием Карлайлы: цикл рассказывает о трёх детях из семьи Карлайл и об их обучении в частной школе для девочек Billard.

С 2005 года издаётся вторая серия-спин-офф под названием Эта девушка. Автор идеи Сесили фон Зигесар, но романы пишут писатели-призраки. Позже издательство Yen Press выпустило графический роман под названием Сплетница: Только для ваших глаз ().

История публикации 

Книги номер девять, десять и одиннадцать были написаны литературными неграми.

В декабре 2009 года, издательство Yen Press объявило, что совместно с корейским художником Бэк ХеКёном () работает над созданием графического романа, получившего название Сплетница: Только для ваших глаз (). Хотя сюжет основан на событиях первого романа, в нём появятся новые сюжетные линии. Роман будет издавать по частям в журнале Yen Plus — первая глава появилась в январском выпуске за 2010 год.

Сплетница 

В России романы публиковались издательствами Росмэн (перевод — И. Изотова, Светлана Чулкова, Николай Хакимов) и Фолио (перевод — Дарья Кулага, Никита Скоробогатов).

Эта девушка 

Книги, изданные New York Publishing, были написаны другими авторами (за рубежом таких писателей называют Ghostwriter, то есть писателями-призраками), но на произведениях стоит имя фон Зигесар. Это довольно распространённая практика в Западной литературе. В русском языке для обозначения таких писателей используется выражение литературный негр.

В России романы серии официально не издавались.

Карлайлы 

В России романы серии официально не издавались. В Америке публикацией книг занималось издательство Hachette Group.. Аннабелль Вэстри () работала над серией в качестве литературного негра, а Зигесар принадлежат идеи и сюжетные повороты.

Телеадаптация 

По мотивам романов был снят одноименный телевизионный сериал, который транслируется на канале theCW. Создатель культового молодёжного шоу Одинокие сердца, Джош Шварц, выступает в качестве исполнительного продюсера проекта. В главных ролях снялись молодые актёры — Блейк Лайвли (Серена), Лейтон Мистер (Блэр), Чейс Кроуфорд (Нэйт), Пенн Бэджли (Дэн), Эд Вествик (Чак), Тейлор Момсен (Дженни), Джессика Зор (Ванесса) и Мишель Трахтенберг (Джорджина).

Хотя сериал и основан на сюжете книг, шоу точно не следует его событиям. Некоторые ключевые персонажи романов, например, Аарон Роуз, имеет немного другую биографию, чем его литературный прототип. К примеру, Эрик (старший брат Серены) в сериале младше её на 2 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Книги по алфавиту
Романы по мотивам фильмов и сериалов